Головоломка:

 Головоломка — непростая задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня.
 Головоломка — название жанра компьютерных игр, целью которых является решение логических задач.

 «Головоломка» — альбом певца Найка Борзова, выпущенный в 1997 году.
 «Головоломка» — альбом певицы Жасмин с одноимённым синглом (2002).
 «Головоломка» — комедийно-драматический 3D-анимационный фильм студии Pixar (2015).